Valär steht für:
 Valär (Familie), ein Schweizer Geschlecht aus Davos und dem Prättigau

Personen:
 Hans Valär (1871–1947), Schweizer Bautechniker, Architekt, Kurdirektor und Mundartautor
 Jakob Valär (1605–1688), Schweizer Politiker (Bundesschreiber des Zehngerichtebundes, Landammann von Davos)
 Rico Valär (* 1981), Schweizer Literaturwissenschaftler und Kulturvermittler